Sezon 1934 był 5. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
15 goli – Olof Strömsten (Helsingfors IFK)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1934 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii